Besenval steht für:

 Palais Besenval, Bauwerk in Solothurn (Schweiz)
 Besenval von Brunnstatt (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Besenval ist der Familienname folgender Personen

 Johann Viktor Besenval von Brunnstatt (1638–1713)
 Johann Viktor II. Besenval (1671–1736)
 Joseph Besenval von Brunnstatt (1777–1831)
 Karl Jakob Besenval von Brunnstatt (1677–1738)
 Martin Besenval von Brunnstatt (1600–1660)
 Peter Joseph Besenval (1675–1736)
 Peter Viktor von Besenval (1721–1791), Schweizer Militär in französischen Diensten